СНП — аббревиатура, которая может означать или иметь отношение к:

Политические партии 

 Словацкая национальная партия (1871–1938)
 Словацкая национальная партия (современная)
 Социалистическая народная партия Бразилии (СНП) ( (PPS)) — политическая партия Бразилии.
 Социалистическая народная партия (Дания)

Прочие 
 Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), более известный на Западе как Московский договор, был подписан в Москве 24 мая 2002 между Россией и Соединенными Штатами Америки.
 Союз нефтегазопромышленников России (СНП) — российская некоммерческая общественная организация, представляющая и защищающая корпоративные интересы нефтегазового комплекса в органах исполнительной и законодательной власти внутри России и за рубежом.
 Совет народных представителей (Индонезия) — одна из палат высшего законодательного органа Индонезии, Народного консультативного конгресса. Фактически представляет собой парламент страны.
 Садовое некоммерческое партнёрство.
 Скорая неотложная помощь
 Сопровождение на проходе (режим работы некоторых БРЛС)